Родриго Никанор Мора Нуньес (; родился 29 октября 1987 года в Ривере) — уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Мора — воспитанник футбольной академии клуба «Хувентуд». В 2006 году нн дебютировал за основную команду в возрасте 20 лет. В 2008 году Родриго перешёл в «Дефенсор Спортинг». В новой команде он не часто попадал в стартовый состав, поэтому в 2009 году отправился в аренду в «Серро». 4 октября в матче против «Рамплы Хуниорс» Родриго дебютировал в новой команде. 24 января 2010 в поединке против «Рамплы» Мора забил свой дебютный гол. После возвращения в «Дефенсор» стал основным нападающим и забил 11 мячей в 15 матчах.

Зимой 2011 года Мора подписал контракт с португальской «Бенфикой». 8 января в поединке против «Лейрии» он дебютировал в чемпионате Португалии. Родриго не смог закрепиться в «Бенфике» и уехал в аренду в «Пеньяроль». 29 февраля в поединке против «Белья Виста» он дебютировал за новый клуб. В этом же матче Родриго забил свой первый гол за новый клуб. В «Пеньяроле» Мора забил 10 мячей в 14 встречах.

После возвращения в Португалию, лиссабонский клуб сразу же вновь отправил его в аренду. Новым клубом Мора стал аргентинский «Ривер Плейт». 3 сентября 2012 года в матче против «Колона» он дебютировал в аргентинской Примере. Через неделю в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» Мора забил свой дебютный мяч «Ривер Плейт», а также сделал две результативные передачи. По окончании аренды Родриго стал игроком Ривера на постоянной основе.

В начале 2014 года для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в чилийский «Универсидад де Чили». 26 января в матче против «Ньюбленсе» Мора дебютировал в чилийской Примере. 1 марта в поединке против «Унион Эспаньола» он забил свой первый гол за «Универсидад де Чили». После окончания аренды Родриго вернулся в «Ривер Плейт». Выиграл с командой Кубок Либертадорес в 2015 и 2018 годах, два Кубка Аргентины и два Суперкубка страны.

В январе 2019 года 31-летний Мора объявил о завершении карьеры футболиста в связи с постоянными болями в ноге — последствия старых травм. Вскоре Родриго снялся в эпизодической роли в аргентинском сериале .

Титулы и достижения 
  Обладатель Кубка Аргентины (2): 2015/16, 2016/17
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2018
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2015, 2018
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки (2): 2015, 2016
 Обладатель Евроамериканского суперкубка (1): 2015
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Stats at ForaDeJogo

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Хувентуд»
Актёры Уругвая